Aziz Deen-Conteh (1993-), footballeur international sierraléonais.
 Denni Conteh (1975-), footballeur danois d'origine sierra-léonaise.
 John Conteh (1951 -), boxeur anglais.
 Kamil Conteh (2002-), footballeur international sierraléonais.
 Lamine Conteh (1976-2022), footballeur  international sierraléonais.